Agrippina de Jorge Maia, mais conhecida como Agripina (Dois Córregos, 7 de agosto de 1918 — São Paulo, 13 de agosto de 1979), foi uma cantora de música popular brasileira. 

Iniciou a carreira artística ainda criança, em 1930, quando apresentou-se no programa "Hora Infantil" da Rádio Record com apenas 11 anos de idade. Passou em seguida para a Rádio Cruzeiro do Sul quando foi descoberta  pelo cantor e compositor Paraguaçu. Quando criança fez sucesso nas rádios paulistas cantando sambas e marchas.

Cantores do estado de São Paulo
Naturais de Dois Córregos